Dies ist eine Liste der größten Inseln im Mittelmeer. Sie umfasst jene Inseln, deren Fläche zumindest 100 km² beträgt.

Das Europäische Mittelmeer ist ein Mittelmeer zwischen Südeuropa, Nordafrika und Vorderasien und ein Nebenmeer des Atlantischen Ozeans. Es ist eines der größten Binnenmeere der Welt und über die Straße von Gibraltar mit dem Atlantik sowie über den Bosporus mit dem Schwarzen Meer verbunden.

Zum Mittelmeer gehören zahlreiche Inselgruppen sowie größere und kleinere Inseln; insgesamt über 4.300 an der Zahl. Der Großteil der Inseln sind den europäischen unter den 24 Mittelmeeranrainerstaaten zugehörig. Vor den zerklüfteten Küsten Griechenlands und Kroatiens sind mit Abstand die meisten der Mittelmeerinseln vorzufinden. Die griechischen Inseln machen an die 80 Prozent aller Inseln im Mittelmeer aus; allerdings nur knapp ein Viertel der Gesamtfläche, da zu ihnen viele Eilande, Felsen und Riffe zählen, welche zumeist unbewohnt und flächenmäßig klein sind. Das Land mit dem flächenmäßig größten Anteil an den Mittelmeerinseln ist Italien; auch sind die italienischen Inseln die bevölkerungsreichsten.

Im Mittelmeer gibt es mit der Republik Zypern (de jure) und Malta zwei Inselstaaten.

Rangliste 
Im Folgenden sind die größten Mittelmeerinseln in der Rangfolge ihrer Fläche aufgelistet.

Siehe auch 
 Liste französischer Inseln#Mittelmeer
 Liste griechischer Inseln
 Liste italienischer Inseln
 Liste kroatischer Inseln
 Liste der Inseln in Montenegro
 Liste spanischer Inseln
 Liste türkischer Inseln

Einzelnachweise 

!
!Mittelmeer
Liste (geographische Rekorde)